Вячеслав Михайлович Полежаев (род. 1955) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Биография 
Вячеслав Михайлович Полежаев родился 22 августа 1955 года в городе Бийске Алтайского края. После окончания средней школы проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил СССР. Демобилизовавшись, поступил в Бийский филиал Алтайского политехнического института. Окончил его в 1982 году.

В 1983 году Полежаев поступил на службу в органы Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.

После распада СССР Полежаев продолжал службу в системе Министерства безопасности — Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В 1992 году возглавил Алтайское республиканское управление Управления Министерства безопасности Российской Федерации.

В 1998 году назначен первым заместителем начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области. С 2002 года возглавлял Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Читинской области.

В 2003 году Полежаеву было присвоено очередное звание генерал-майора.

В декабре 2009 года возглавил Новосибирский институт ФСБ России.

В декабре 2015 года вышел в отставку.

Награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и рядом других медалей.

Ссылки 
 Спортсмены, служащие и деятели культуры . // Музей Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова.
 Полежаев Вячеслав Михайлович . // Zab.Ru.
 Князев А. И. Полежаев В. М.  // Энциклопедия Забайкалья.

Выпускники Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова
Сотрудники КГБ СССР
Руководители региональных управлений ФСБ России
Ректоры вузов России